Gogue e Magogue, personagens bíblicos
Gog (Marvel Comics) - personagem de quadrinhos, inimigo do Homem-Aranha
Gog (X-Men) - personagem dos quadrinhos, dos X-Men
GOG - cantor brasileiro

Desambiguação